Wohland ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Wohland (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Wohland (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Voland